Рейнхард Фебель (род. 3 июля 1952 года в Метцингене) — немецкий композитор.

Биография 
Райнхард Фебель изучал композицию у Клауса Хубера во Фрайбурге-им-Брайсгау с 1979 года и посещал курсы электронной музыки в IRCAM в Париже. С 1983 по 1988 год он жил и работал в качестве независимого композитора в Лондоне, а с 1989 года занял должность профессора композиции и теории музыки в Ганноверском университете музыки и драмы. На протяжении многих лет он проводил много времени за границей с учебными поездками, занимаясь преподаванием и сочинением музыки. Он побывал в Южной Америке (Чили, Перу, Уругвай, Аргентина), в Новой Зеландии, в Южной Африке и Камеруне, в Скопье, Эдинбурге и Риге. С 1997 года является профессором композиции в университете Моцартеум в Зальцбурге.

Живёт и работает в Зальцбурге и Берлине.

Стипендии и награды 
 1979: Стипендия Фонда Генриха Штробеля Südwestfunk
 1980: Премия Бетховена города Бонна
 1980: Приз за композицию на семинаре по композиции Künstlerhaus Boswil Foundation (Швейцария)
 1984: Стипендиат Виллы Массимо в Риме
 1984: Победитель Фонда Штайнбреннера в Берлине
 1988: премия Иоганна Венцеля Стамица
 1992: Грант художника Нижней Саксонии

Произведения

Монографии 
 Musik für zwei Klaviere seit 1950 als Spiegel der Kompositionstechnik. Pfau, Saarbrücken 1998, ISBN 3-930735-55-5.
 Alles ständig in Bewegung: Texte zur Musik 1976–2003. Hrsg. Rainer Nonnemann. Pfau, Saarbrücken 2004, ISBN 3-89727-274-1.
 Krähenschrei. Die Geschichte von Ikkyu. Tredition, Hamburg 2018, ISBN 978-3-96240-177-1.

Примечания

Литература 
 Günter Katzenberger (Hrsg.): Reinhard Febel. Beiträge zu seinem musikalischen Schaffen. Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik. Ricordi, Feldkirchen 1994, ISBN 3-9803090-4-5.

Ссылки 
 
 Биография Рейнхарда Фебеля и полный обзор работ в Ricordi
 Рейнхард Фебель Музыкальный информационный центр, Австрия

Преподаватели Ганноверской высшей школы музыки и театра
Оперные композиторы Германии
Композиторы Германии XX века
Композиторы Германии XXI века